Анкетіль () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Абрахам Гіацинт Анкетіль-Дюперрон — французький сходознавець
 Жак Анкетіль — французький велогонщик